Antonin est originellement un prénom masculin, dérivé du prénom latin .

Sciences et techniques 
 En astronomie et en planétologie, la météorite d'Antonin est une chondrite de type L, tombée en Pologne en .

Culture et société 
 Les Antonins sont les membres de l'ordre hospitalier de Saint-Antoine.

Anthroponyme

Prénom 
Antonin est un prénom masculin. Il a pour variantes masculines , , Anton, Antonino, , Antonn, Antonny, Antonyn et Antton, et pour variantes féminines Antonina et .

Le prénom Antonin est notamment porté par :
 plusieurs saints chrétiens, voir  ;
 Antonin le Pieux (86-161), un empereur romain ;
 Antonin Artaud (1896-1948), un écrivain et poète français ;
 Antonin Carême (1784-1833), un chef pâtissier français ;
 Antonín Dvořák (1841-1904), un compositeur tchèque ;
 Antonin Gadal (1877-1962), un mystique et historien français ;
 Antonin Magne (1904-1983), un cycliste français ;
 Antonin Mercié (1845-1916), un sculpteur français ;
 Antonin Panenka (1948-), un footballeur tchèque, inventeur du geste du même nom ;
 Antonin Perbosc (1861-1944), un poète occitan ;
 Antonin Proust (1832-1905), un journaliste et homme politique français ;
 Antonin Scalia (1936-2016), juge à la Cour suprême des États-Unis.

Patronyme 

 André Antonin (1914-1977), un poète français ;
 Arnold Antonin (1942-), un cinéaste et producteur haïtien ;
 Jean-Baptiste Antonin (1763-1835), un magistrat français ;
 Théodore Antonin, un entraîneur de football français.

Toponyme

Voïvodie de Grande-Pologne 
 Antonin, village du powiat de Jarocin ;
 Antonin, village du powiat de Kalisz  ;
 Antonin, village du powiat d'Oborniki ;
 Antonin, village du powiat d'Ostrów Wielkopolski ;
 Antonin, village du powiat de Poznań ;
 Antonin, village du powiat de Środa Wielkopolska ;

Voïvodie de Łódź 
 Antonin, village du powiat de Sieradz ;
 Antonin, village du powiat de Zduńska Wola ;

Autres voïvodies 
 Antonin, village de la voïvodie de Lublin ;
 Antonin, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Antonin, village de la voïvodie de Podlachie ;
 Antonin, village de la voïvodie de Poméranie.

Notes et références 

Homonymie de prénom